O Kirov (Киров) é um navio cruzador de batalha operado pela Marinha da Rússia e a primeira embarcação da Classe Kirov, seguido pelo Admiral Lazarev, Admiral Nakhimov e . Sua construção começou em março de 1974 no Estaleiro do Báltico e foi lançado ao mar em dezembro de 1977, sendo comissionado na Marinha Soviética em dezembro de 1980. O cruzador foi colocado na reserva em 1990 depois de problemas com seus reatores nucleares. 

Com a dissolução da União Soviética, o Kirov foi passado para a Rússia, com seu nome sendo alterado para Admiral Ushakov por motivos políticos. Reformas começaram em 1999, porém foram abandonadas em 2001, um ano antes de seu nome voltar para Kirov. Pelos anos seguintes houve diferentes planos para modernizá-lo ou desmontá-lo, com ele e seu irmão Admiral Lazarev estando atualmente programados para serem desmontados em 2021.

Navios de 1977
Navios construídos na Rússia
Cruzadores da Marinha Russa